Гран-при Франции 1975 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 6 июля 1975 года на трассе Поль Рикар.

Франсуа Миго заменил Яна Шектера в «Вильямсе», а «Тиррелл» выставил третий автомобиль для Жан-Пьера Жабуи. Лауда вновь выиграл квалификацию, а его напарник по команде Регаццони на этот раз был лишь девятым. Швейцарец отчаянно прорывался на первых кругах гонки и к шестому кругу вышел на второе место, но на седьмом круге двигатель его «Феррари» вышел из строя. Лауда лидировал от старта до финиша и одержал четвёртую победу в сезоне.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции